Городско́е поселе́ние Провидения — упразднённое муниципальное образование в Провиденском районе Чукотского автономного округа Российской Федерации.

Административный центр — пгт Провидения.

История 
Статус и границы городского поселения установлены Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года № 45-ОЗ «О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований на территории Провиденского района Чукотского автономного округа»

Законом Чукотского автономного округа от 20 октября 2010 года № 89-ОЗ, были преобразованы, путём их объединения, городское поселение Провидения, сельское поселение Новое Чаплино и сельское поселение Сиреники — в городское поселение Провидения с административным центром в посёлке городского типа Провидения.

Законом Чукотского автономного округа от 8 июня 2015 года № 51-ОЗ, все муниципальные образования Провиденского района — городское поселение Провидения, сельское поселение Янракыннот, сельское поселение Нунлигран, сельское поселение Энмелен — были объединены в Провиденский городской округ.

Население

Состав городского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Провиденского района
Упразднённые городские поселения Чукотского автономного округа
Городские поселения, упразднённые в 2015 году